Eresiomera är ett släkte av fjärilar. Eresiomera ingår i familjen juvelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Juvelvingar
Eresiomera